Евдокимовская — название нескольких населённых пунктов:

 Евдокимовская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Евдокимовская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

См. также 
 Евдокимовская волость